Matten kan syfta på följande platser:

Marshallöarna 

 Matten (ö), Likiep,

Schweiz 

 Matten bei Interlaken, ort och kommun, Bern,